

Ялуніна — присілок, Білоярський міський округ, Свердловська область
 Ялуніна — присілок, Комишловський район, Свердловська область